Harmand ist der Familienname folgender Personen:
 Jules Harmand (1845–1921), französischer  Naturforscher und Reisender
 Julien Harmand (1844–1915), französischer Geistlicher und Botaniker